Alba Reche – cantante spagnola
 Arnoldo Rèche – religioso francese della congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane, proclamato beato
 Otto Reche – antropologo tedesco nazista, attivo nella ricerca sulla razza